Biela voda je pojmenování více vodních toků:

 Biela voda (přítok Dunajce) – řeka na severu Tater, přítok Dunajce
 Biela voda (přítok Jasenovského potoka) – potok, přítok Jasenovského potoka
 
 Biela voda (přítok Váhu) – potok, přítok Váhu
 Kežmarská Biela voda – řeka na východě Tater, přítok Popradu